A Orquestra Sinfônica da Universidade de São Tomás () é uma orquestra sinfónica universitária da Universidade de São Tomás em Manila, Filipinas. 

Foi fundada em 1927 por Manuel Casas. Casas serviu como maestro, conduzindo um grupo de estudantes da universidade. Após quatro performances públicas entre 1929 e 1931, o grupo aparentemente desuniu-se e foi reorganizada em 1961.

Atualmente a orquestra consiste em setenta músicos. Muitos dos estudantes são vencedores de prêmios de música de universidades.

Ligações externas
Site oficial

Ver também
 Lista de orquestras

Sinfonica Universidade Sao Tomas
Manila